Hemipholis elongata är en ormstjärneart som först beskrevs av Thomas Say 1825.  Hemipholis elongata ingår i släktet Hemipholis och familjen bandormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bandormstjärnor
elongata